Пискарёвский — название ряда объектов в Санкт-Петербурге, образованное от названия исторического района Пискарёвка:

 Пискарёвский парк
 Пискарёвский молокозавод
 Пискарёвский проспект
 Пискарёвский путепровод

См. также 
 Пискарёвка (значения)
 Пискарёв